Vorspannung steht für:
 Vorspannung (Chemie), per Ionenaustauschprozess an Glasoberflächen erzeugte Spannung
 Vorspannung (Mechanik), unter mechanischer Spannung montierte oder verwendete Bauteile
 eine permanent angelegte elektrische Grundspannung, siehe Bias (Elektronik)
 die für Steigungen zusätzlich angespannten Zugtiere, siehe Anspannung
 als eisenbahntechnischer Begriff im Gegensatz zur Doppeltraktion, siehe Vorspanntriebfahrzeug

Siehe auch:
 Vorspann
 Verspannung (Begriffsklärung)